

История 
Craftsman Truck Series са създадени през 1993 г. Craftsman са модифицирани пикапи (като колите от Спринт Къп) които също се състезават по овални писти. Сериите са създадени за пилотите от Нейшънуайд Сирийс които не са се класирали до 43 мяасто. Идеата за сериите е на НАСКАР стил пикапи.

Първото състезание е проведено през 1994 в Daytona Speedway като тогава са се казвали Super Truck Series. Но след години са се казвали Craftsman Truck Series.

Шампиони 

НАСКАР
Автомобилен спорт в Канада
Основани в САЩ през 1993 година